De Belgische Supercup van het seizoen 2016/17 werd gespeeld op zaterdag 22 juli 2017 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht won met 2–1 van bekerwinnaar Zulte Waregem.

Dit was de eerste officiële wedstrijd in het Belgisch voetbal waarin gebruik gemaakt werd van een videoscheidsrechter.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2017
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht